109-й выпуск Джиро ди Ломбардии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам итальянского региона Ломбардия. Состоялась 4 октября 2015 года как последний 28-ый этап Мирового Тура UCI. Традиционно гонщики проехали вокруг озера Комо дистанцию в 245 километров. Победитель 2014 года Дэниэл Мартин из  не присутствовал на гонке после аварии на Вуэльте Испании и не смог защитить свой титул.

Участники 
На старт вышли 17 команд, обладающих лицензией ProTour, а также 8 команд UCI Professional Contintntal по уайлд-кард:

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Италии в 2015 году
Октябрь 2015 года